Crosa bezeichnet:

 eine Gemeinde in Italien, siehe Crosa
 Giacomo Crosa (* 1947), italienischer Hochspringer
 Martín Crosa (* 1986), uruguayischer Rugbyspieler
 Orfeo Crosa, uruguayischer Botaniker